

События 
 Консулы Луций Кальпурний Пизон и Публий Сальвий Юлиан (понтифик, правитель ряда провинций). Консул-суффект — Дидий Юлиан.
 Наместник Египта Авидий Кассий провозглашает себя императором. Марк Аврелий поспешил на юг. Мятеж угас, и Кассий был убит. Аврелий прибыл в Александрию, во всём разобрался и милостиво обошёлся с мятежниками.
 175—189 — Папа св. Элевферий.

Родились 
 Аммоний Саккас — древнегреческий философ.
 Гай Септимий Север Апр — римский государственный деятель начала III века.
 Сунь Цэ — олководец конца эпохи империи Хань.
 Фа Чжэн — военный и политический деятель империи Восточная Хань.
 Чжоу Юй — известный военачальник эпохи Троецарствия.

Скончались 
 Гай Авидий Кассий, римский полководец, узурпатор.

См. также